|}
Die Bahnstrecke Lercara–Magazzolo war eine eingleisige Schmalspurbahn in Sizilien. Die Strecke führte von Lercara an der Strecke Palermo–Agrigent über 66,9 km nach Magazzolo an der Strecke Castelvetrano–Porto Emedocle. Die abschnittsweise mit Zahnstangen (System Strub) versehene Strecke wurde zwischen 1912 und 1924 eröffnet und 1959 stillgelegt.

Geschichte 
Die Strecke wurde in erster Linie dafür konzipiert, die Schwefelgruben an der Strecke an das übrige Streckennetz anzuschließen. Der erste Streckenabschnitt zwischen Lercara Bassa und Lercara konnte am 20. August 1912 eröffnet werden. Die Gesamtstrecke wurde am 1. September 1924 dem Betrieb übergeben.

Betriebsaufnahme der einzelnen Teilstücke:

In den 1950er Jahren benötigte ein Zug für die 67 Kilometer von Lercara Bassa nach Magazzolo über sechs Stunden, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von rund zehn Kilometern pro Stunde entsprach. Damit war die Bahn gegenüber der Straße nicht konkurrenzfähig. Der Betrieb der stark defizitären Strecke wurde am 1. Oktober 1959 eingestellt, obwohl es keine direkte Straßenverbindung von Cianciana nach Magazzolo gab und daher auf diesem Abschnitt kein direkter Ersatzverkehr eingerichtet werden konnte.

Betrieb 

Die Strecke wurde von den FS betrieben. Der gesamte Betrieb wurde mit Dampflokomotiven abgewickelt, welche nur eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h erlaubten.

Literatur 
 Alfredo Alabiso: Posta per Ferrovia in Sicilia, Palermo 1994, S. 132.
 Eisenbahnatlas Italien und Slowenien, Schweers + Wall,  2010, S. 101 ff.

Einzelnachweise

Weblinks 

Bahnstrecke in Sizilien
Zahnradbahn in Italien